Batalla de Santiago de Cuba puede referirse a:

 Batalla de Santiago de Cuba, librada cerca de Santiago de Cuba en 1741 durante la Guerra del Asiento entre tropas coloniales españolas y británicas y norteamericanas, con victoria española.
 Batalla de Santiago de Cuba, librada en Santiago de Cuba en 1748 durante la Guerra del Asiento entre tropas coloniales españolas y británicas, con victoria española.
 Batalla de Santiago de Cuba, enfrentamiento naval entre España y Estados Unidos ocurrido en 1898, con victoria estadounidense.